VRTS, afkorting van Vereniging Radio- & Televisiebedrijven Suriname, vereniging in Suriname sinds 2006
 VRTS, afkorting van Veense Radio & Televisie Stichting, samenwerking van radio-omroepen in de jaren 1980, zoals met Midland FM
 VRTS, beursafkorting voor het Amerikaanse bedrijf Veritas Technologies